DLM, sigle composé des trois lettres D, L et M, peut faire référence à :
 division légère mécanique, par exemple, la  légère mécanique ;
 dose létale minimale, la plus petite dose d'une substance nécessaire pour provoquer la mort chez une espèce animale particulière ;
 .